Croissant-Rouge Comorien ("Mezzaluna Rossa Comoriana") – società Nazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa della Unione delle Comore
 Central Route Charges Office ("Ufficio Centrale Costi di Rotta") – ufficio della EUROCONTROL che armonizza e riconcilia la fatturazione dei servizi aerei